Морисочи има више значења:

 Морисочи (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Морисочи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику